Николай Сотников:
 Сотников, Николай Афанасьевич (1900—1978) — советский кинодраматург, очеркист.
 Сотников, Николай Яковлевич (1926—2000) — Герой Советского Союза. Примечания